Aulo Plaucio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Aulo Plaucio.— Cónsul en el año 29 a. C. Primer gobernador de Britania.
 Aulo Plaucio (cónsul 1 a. C.).— Cónsul en el año 1 a. C.
 Aulo Plaucio (legado).— Legado durante la guerra Social.
 Aulo Plaucio (pretor).— Tribuno de la plebe en el año 56 a. C. y pretor urbano en el año 51 a. C.
 Aulo Plaucio (procónsul).— Procónsul de Chipre.